Община Готланд () е община разположена на едноименните остров, провинция и лен Готланд, югоизточна Швеция с обща площ 3183,72 км2 и население  души (към ). Административен център е град Висбю.

Населени места 
Население към 31 декември 2005 г.

Външни препратки 
 Официален сайт на общината и град Висбю

Общини в Швеция
Общини в лен Готланд